John Burt (1874–1933) – nowozelandzki rugbysta, reprezentant kraju
 John Burt (1877–1935) – szkocki hokeista na trawie, olimpijczyk